Alsdorf — cidade da Renânia do Norte-Vestfália
 Alsdorf (Altenkirchen) — município da Renânia-Palatinado, no distrito de Altenkirchen
 Alsdorf (Bitburg-Prüm) — município da Renânia-Palatinado, no distrito de Bitburg-Prüm

Desambiguações de topônimos